|(1501) Бааде (Baade) || 1938 UJ || 20 октября 1938 || Гамбург || Арно Вахман
|-
|(1502) Арена (Arenda) || 1938 WB || 17 ноября 1938 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1503) Куопио (Kuopio) || 1938 XD || 15 декабря 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1504) Лаппеэнранта (Lappeenranta) || 1939 FM || 23 марта 1939 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(1505) Коранна (Koranna) || 1939 HH || 21 апреля 1939 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1506) Коса (Xosa) || 1939 JC || 15 мая 1939 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1507) Вааса (Vaasa) || 1939 RD || 12 сентября 1939 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(1508) Кеми (Kemi) || 1938 UP || 21 октября 1938 || Турку || Х. Аликоски
|-
|(1509) Эсклангона (Esclangona) || 1938 YG || 21 декабря 1938 || Ницца || Андре Патри
|-
|(1510) Шарлуа (Charlois) || 1939 DC || 22 февраля 1939 || Ницца || Патри, Андре|Андре Патри
|-
|(1511) Далера (Daléra) || 1939 FB || 22 марта 1939 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1512) Оулу (Oulu) || 1939 FE || 18 марта 1939 || Турку || Х. Аликоски
|-
|(1513) Матра (Mátra) || 1940 EB || 10 марта 1940 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(1514) Рикукса (Ricouxa) || 1906 UR || 22 августа 1906 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(1515) Перротен (Perrotin) || 1936 VG || 15 ноября 1936 || Ницца || Андре Патри
|-
|(1516) Анри (Henry) || 1938 BG || 28 января 1938 || Ницца || Патри, Андре|Андре Патри
|-
|(1517) Белград (Beograd) || 1938 FD || 20 марта 1938 || Белград || Милорад Протич
|-
|(1518) Рованиеми (Rovaniemi) || 1938 UA || 15 октября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1519) Каяани (Kajaani) || 1938 UB || 15 октября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1520) Иматра (Imatra) || 1938 UY || 22 октября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1521) Сейняйоки (Seinäjoki) || 1938 UB1 || 22 октября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1522) Коккола (Kokkola) || 1938 WO || 18 ноября 1938 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(1523) Пиексямяки (Pieksämäki) || 1939 BC || 18 января 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1524) Йоэнсуу (Joensuu) || 1939 SB || 18 сентября 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1525) Савонлинна (Savonlinna) || 1939 SC || 18 сентября 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1526) Миккели (Mikkeli) || 1939 TF || 7 октября 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1527) Мальмквиста (Malmquista) || 1939 UG || 18 октября 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1528) Конрада (Conrada) || 1940 CA || 10 февраля 1940 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1529) Отерма (Oterma) || 1938 BC || 26 января 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1530) Рантасеппя (Rantaseppä) || 1938 SG || 16 сентября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1531) Хартмут (Hartmut) || 1938 SH || 17 сентября 1938 || Хайдельберг || A. Bohrmann
|-
|(1532) Инари (Inari) || 1938 SM || 16 сентября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1533) Саймаа (Saimaa) || 1939 BD || 19 января 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1534) Няси (Näsi) || 1939 BK || 20 января 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1535) Пяйянне (Päijänne) || 1939 RC || 9 сентября 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1536) Пиелинен (Pielinen) || 1939 SE || 18 сентября 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1537) Трансильвания (Transylvania) || 1940 QA || 27 августа 1940 || Будапешт || Г. Стрёммер
|-
|(1538) Детре (Detre) || 1940 RF || 8 сентября 1940 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(1539) Боррелли (Borrelly) || 1940 UB || 29 октября 1940 || Ницца || Андре Патри
|-
|(1540) Кевола (Kevola) || 1938 WK || 16 ноября 1938 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(1541) Эстония (Estonia) || 1939 CK || 12 февраля 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1542) Шален (Schalén) || 1941 QE || 26 августа 1941 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1543) Буржуа (Bourgeois) || 1941 SJ || 21 сентября 1941 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1544) Винтерхансения (Vinterhansenia) || 1941 UK || 15 октября 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(1545) Тернёэ (Thernöe) || 1941 UW || 15 октября 1941 || Турку || Отерма, Лийси|Лийси Отерма
|-
|(1546) Ижак (Izsák) || 1941 SG1 || 28 сентября 1941 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(1547) Неле (Nele) || 1929 CZ || 12 февраля 1929 || Уккел || Пол Буржуа
|-
|(1548) Паломаа (Palomaa) || 1935 FK || 26 марта 1935 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1549) Микко (Mikko) || 1937 GA || 2 апреля 1937 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1550) Тито (Tito) || 1937 WD || 29 ноября 1937 || Белград || Милорад Протич
|-
|(1551) Аргеландер (Argelander) || 1938 DC1 || 24 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1552) Бессель (Bessel) || 1938 DE1 || 24 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1553) Бауэрсфельда (Bauersfelda) || 1940 AD || 13 января 1940 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1554) Югославия (Yugoslavia) || 1940 RE || 6 сентября 1940 || Белград || M. B. Protić
|-
|(1555) Деян (Dejan) || 1941 SA || 15 сентября 1941 || Уккел || Фернанд Риго
|-
|(1556) Вингольфия (Wingolfia) || 1942 AA || 14 января 1942 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1557) Рёла (Roehla) || 1942 AD || 14 января 1942 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1558) Ярнефельт (Järnefelt) || 1942 BD || 20 января 1942 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(1559) Кустаанхеймо (Kustaanheimo) || 1942 BF || 20 января 1942 || Турку || Отерма, Лийси|Лийси Отерма
|-
|(1560) Страттония (Strattonia) || 1942 XB || 3 декабря 1942 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1561) Фрикке (Fricke) || 1941 CG || 15 февраля 1941 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1562) Гондолач (Gondolatsch) || 1943 EE || 9 марта 1943 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1563) Ноэль (Noel) || 1943 EG || 7 марта 1943 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1564) Сербия (Srbija) || 1936 TB || 15 октября 1936 || Белград || Милорад Протич
|-
|(1565) Леметр (Lemaitre) || 1948 WA || 25 ноября 1948 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1566) Икар (Icarus) || 1949 MA || 27 июня 1949 || Паломар || Вальтер Бааде
|-
|(1567) Аликоски (Alikoski) || 1941 HN || 22 апреля 1941 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(1568) Айслин (Aisleen) || 1946 QB || 21 августа 1946 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
|(1569) Эвита (Evita) || 1948 PA || 3 августа 1948 || Ла-Плата || Мигель Ицигсон
|-
|(1570) Брунония (Brunonia) || 1948 TX || 9 октября 1948 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1571) Сеско (Cesco) || 1950 FJ || 20 марта 1950 || Ла-Плата || Мигель Ицигсон
|-
|(1572) Познания (Posnania) || 1949 SC || 22 сентября 1949 || Познань || J. Dobrzycki, A. Kwiek
|-
|(1573) Вяйсяля (Väisälä) || 1949 UA || 27 октября 1949 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1574) Мейер (Meyer) || 1949 FD || 22 марта 1949 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1575) Уинифред (Winifred) || 1950 HH || 20 апреля 1950 || Бруклин || IAP
|-
|(1576) Фабиола (Fabiola) || 1948 SA || 30 сентября 1948 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1577) Рейсс (Reiss) || 1949 BA || 19 января 1949 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1578) Кирквуд (Kirkwood) || 1951 AT || 10 января 1951 || Бруклин || IAP
|-
|(1579) Эррик (Herrick) || 1948 SB || 30 сентября 1948 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1580) Бетулия (Betulia) || 1950 KA || 22 мая 1950 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
|(1581) Абандерада (Abanderada) || 1950 LA1 || 15 июня 1950 || Ла-Плата || Мигель Ицигсон
|-
|(1582) Мартир (Martir) || 1950 LY || 15 июня 1950 || Ла-Плата || Мигель Ицигсон
|-
|(1583) Антилох (Antilochus) || 1950 SA || 19 сентября 1950 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1584) Фудзи (Fuji) || 1927 CR || 7 февраля 1927 || Токио || О. Оикава
|-
|(1585) Юнион (Union) || 1947 RG || 7 сентября 1947 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
|(1586) Тиле (Thiele) || 1939 CJ || 13 февраля 1939 || Гамбург || Арно Вахман
|-
|(1587) Карштедт (Kahrstedt) || 1933 FS1 || 25 марта 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1588) Дескамизада (Descamisada) || 1951 MH || 27 июня 1951 || Ла-Плата || Мигель Ицигсон
|-
|(1589) Фанатика (Fanatica) || 1950 RK || 13 сентября 1950 || Ла-Плата || Мигель Ицигсон
|-
|(1590) Циолковская (Tsiolkovskaja) || 1933 NA || 1 июля 1933 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1591) Без (Baize) || 1951 KA || 31 мая 1951 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1592) Матьё (Mathieu) || 1951 LA || 1 июня 1951 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1593) Фанье (Fagnes) || 1951 LB || 1 июня 1951 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1594) Данжон (Danjon) || 1949 WA || 23 ноября 1949 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1595) Танга (Tanga) || 1930 ME || 19 июня 1930 || Йоханнесбург || Сирил Джексон, Гарри Вуд
|-
|(1596) Ицигсон (Itzigsohn) || 1951 EV || 8 марта 1951 || Ла-Плата || Мигель Ицигсон
|-
|(1597) Ложье (Laugier) || 1949 EB || 7 марта 1949 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1598) Палок (Paloque) || 1950 CA || 11 февраля 1950 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1599) Гиом (Giomus) || 1950 WA || 17 ноября 1950 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1600) Высоцки (Vyssotsky) || 1947 UC || 22 октября 1947 || Сан-Хосе || Карл Виртанен
|}